Вікіпедія — вільна інтернет-енциклопедія, яку може редагувати кожен;
 Українська Вікіпедія — розділ Вікіпедії українською мовою;
 (274301) Вікіпедія — астероїд головного поясу астероїдів, який знаходиться в середині Сонячної системи;
Пам'ятник Вікіпедії — монумент в польському місті Слубіце, присвячений загальнодоступній інтернет-енциклопедії, Вікіпедії.